déjà vu – poczucie powtórnego przebiegu wypadków
 albumy muzyczne i single:
 Déjà vu – album Crosby, Stills, Nash & Young
 My Déjà vu – singel Ace of Base
 Déjà Vu – album Blue System
 Déjà Vu – singel Blue System
 Déjà Vu – singel Beyoncé
 Déjà Vu – singel Inny
 Deja Vu – singel Prince Royce i Shakiry
 Deja Vu – singel Olivii Rodrigo
Deja Vu - singel zespołu Ateez.
 Deja'Vu – album Lombardu
 Deja Vu – album Archie Sheppa
 Deja Vu – album zespołu Hetman
 filmy o tym tytule:
 Deja Vu – film w reżyserii Tony’ego Scotta
 Deja Vu – film w reżyserii Juliusza Machulskiego
 Déjà Vu – film w reżyserii Anthony'ego B. Richmonda
 informatyka:
 DejaVu – kilka rodzin czcionek
 Déjà Vu – nazwa jednego z programów typu CAT
 Déjà vu – gra przygodowa
 Deja Vu – kolejka górska w Six Flags Magic Mountain
 Deja Vu – amerykański żaglowiec
 telewizja:
 Deja Vu – program telewizyjny na kanale Polsat Games

Zobacz też 
 DjVu